Ruah è un cognome che può riferirsi a:
Daniela Ruah  – attrice statunitense di origine portoghese
Maurice Ruah  – tennista venezuelano

Pagine correlate 

 Ruach